10. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 23. února – 7. března v Německu.

Mistrovství se zúčastnilo 16 mužstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž první tři týmy postoupily do dvou semifinálových skupin. Vítězové semifinálových skupin hráli finále, týmy na druhém místě hrály o třetí místo a týmy na třetím místě o páté místo atd. Týmy, které v základní skupině skončily na čtvrtém místě, hrály o 13. – 16. místo. Mistrem světa se stal poprvé tým Sovětského svazu.

Výsledky a tabulky

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Semifinále A 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Semifinále B 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Finále 
 SSSR -  Jugoslávie 30:27 (12:12, 23:23pp)

O 3. místo 
 Polsko -  Dánsko 	23:22 (12:13)

O 5. místo 
 Rumunsko -  NDR 24:21 (12:10)

O 7. místo 
 SRN -  Španělsko	19:15 (8:9)

O 9. místo 
 Maďarsko -  ČSSR 24:18 (16:7)

O 11. místo 
 Švédsko -  Švýcarsko 25:17 (10:5)

O 13. - 16. místo

Nejlepší střelci

Konečné pořadí

Odkazy

Literatura 
 Sportovní ročenka '82 - Kolektiv autorů, ČTK 1982

Externí odkazy 
 (de) Ergebnisse der Handball-WM 1982
 (de) http://bundesligainfo.de/Archiv/WM/WM1982.php
 (en) Oficiální stránky IHF
 (en) Sportovní statistiky

Mistrovství světa v házené mužů
Házená v roce 1982
Házená v Německu
Házená v Berlíně